Гран-прі Малайзії 2011 (офіційно XIII Malaysian Grand Prix) — автогонка чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 10 квітня 2011 року на Міжнародному автодромі Сепанга в Малайзії. Це була друга гонка сезону 2011 Формули-1.

Класифікація

Кваліфікація

Перегони 

Примітки
 – За контакт з болідами під час обгону Льюїса Гамільтона Фернандо Алонсо оштрафований надбавкою 20 секунд.
 – Льюїс Гамільтон покараний стюартам після гонки 20-ти секундним штрафом.
 – З міркувань безпеки Боліди Нараїна Картікеяна та Вітантоніо Ліуцці були відкликані з гонки. У Картікеяна було виявлено підвищення температури охолоджуючої рідини, а у Ліуцці пошкодження заднього антикрила.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки 

 Результати Гран-Прі Малайзії 2011

Гран-прі Малайзії
Звіти про Гран-прі сезону 2011 Формули-1
Квітень 2011